Eustaqui I de Boulogne (v.995 - 1049), dit l'Oeil, va ser comte de Boulogne del 1046 fins a la seva mort.

Família

Avantpassats

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Matilde e Lovaina, filla del comte Lambert I de Lovaina i Gerberga de Lorena. Tingueren quatre fills:
 Eustaqui († 1087), el seu successor al comtat com a Eustaqui II.
 Godofreu († 1095), bisbe de París
 Lambert II († 1054), comte de Lens
 Gerberga († 1049), esposa de Frederic de Luxemburg, duc de la Baixa Lorena.

Comtes de Boulogne